Атотис — (; Athôtis; Athotis; Atote; Athoti; Iteti; Iti) — греческое (по Манефону) именование египетских фараонов I династии:

 Атотис I — Хор Аха, второй фараон I династии, правил 3125—3095 годы до н. э.;
 Атотис II — Джер, третий фараон I династии, правил 3095—3040 годы до н. э.;
 Атотис III — Уаджи, четвёртый фараон I династии, правил 3040—3020 годы до н. э.;

См. также 
  
 Абидосский список
 Список фараонов